Schartenberg ist ein geographischer Name:

Berge und Erhebungen:
 Schartenberg (Reutte) (), bei Reutte im Außerfern, Bezirk Reutte, Tirol
 Schartenberg (Eisental) (), im Nordschwarzwald bei Eisental, Stadt Bühl, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Schartenberg (Gräveneck), bei Gräveneck, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen; mit Burg Neu-Elkerhausen
 Schartenberg (Zierenberg) (), bei Zierenberg, Landkreis Kassel, Hessen; mit der Burgruine Schartenberg

Burgruine:
 Burgruine Schartenberg, Ruine einer Höhenburg bei Zierenberg im Landkreis Kassel in Hessen. 

Siehe auch:
 Schardenberg
 Scharteberg
 Schartenhöhe
 Schartenjoch
 Schartenspitze